Турнир в группе B в рамках 56-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил в Австрии.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Итоговая таблица

Итоги

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1992
 Группа С1 чемпионата мира по хоккею с шайбой 1992
 Группа С2 чемпионата мира по хоккею с шайбой 1992

Ссылки 

 hockeyarchives.info/ 

1